Lupescu este un nume de familie românesc, care se poate referi la,

Diverse persoane 
 Alexandru Lupescu (dezambiguizare)
 Diana Lupescu, (n. 1954, Bacău), actriță română de film, televiziune, scenă și voce
 Elena "Magda" Lupescu (1895 – 1977), amanta și apoi soția regelui Carol al II-lea al României
 Hero Lupescu (1927 – 2007), regizor de operă român
 Ioan Angelo Lupescu, (n. 1968, București), fotbalist român și director general al Federației Române de Fotbal, fiul lui Nicolae Lupescu
 Nicolae Lupescu  (1940 – 2017), fotbalist și antrenor român de fotbal, tatăl lui Ioan Angelo Lupescu

Articole conexe 
 Lucescu
 Lupan (nume)
 Lupașcu
 Lupescu
 Lupșan
 Lupu
 Lupu (nume)
 Lupul (nume)
 Lupulescu

Nume de familie românești
Nume proprii